Институт практического востоковедения (ИПВ) — негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, учреждённое Фондом содействия востоковедческому образованию и науке и существовавшее в Москве в 1993—2015 годах..

Являлся единственным в России негосударственным вузом, где преподавали востоковедение и африканистику.

Специализация
Одно из немногих учебных заведений России, специализировавшееся на преподавании восточных языков.

Изучались арабский, вьетнамский, индонезийский, китайский, корейский, малайзийский (малайский), турецкий, хинди, фарси и японский языки. Имелись подготовительные курсы.

Студенты по окончании института получали звание Бакалавр востоковедения, африканистики. В 2007 году ИПВ открыл собственную магистратуру (аккредитована в 2009 году).

Институт практического востоковедения поддерживал тесные контакты с вузами-партнерами в странах Востока. Благодаря этому студенты имели возможность пройти языковые стажировки в странах изучаемых языков или провести там летние месяцы, совмещая занятия с отдыхом и знакомством со страной. В некоторые страны (Вьетнам, Корея, Иран, Турция) студенты ИПВ выезжали бесплатно по линии двусторонних межгосударственных соглашений России.

Профессорско-преподавательский состав 
Ректор — А. Л. Федорин.

Число преподавателей — до 30, в том числе 5 профессоров и 21 доцент. Большинство преподавателей — выпускники Института стран Азии и Африки МГУ, некоторые из них одновременно работали в двух институтах. С ИПВ была связана преподавательская деятельность Д. В. Микульского, Юло Сирка (1935—2011), Д. В. Деопика, Т. В. Дорофеевой (1948—2012),  В. А. Цыганова (1936—2012), В. Н. Усова и др.

Отзыв лицензии, реформирование, прекращение деятельности 
В 2014 году Рособрнадзор приостановил действие лицензии института, среди основных нарушений - ведение образовательной деятельности по нелицензированным программам, отсутствие доступа к электронно-библиотечной системе, выдача недействительных документов об образовании, отсутствие обязательной учебно-методической документации.

В 2015 году Институт практического востоковедения был включён в состав Московского института лингвистики (в настоящее время — Московская международная академия) в качестве отдельного факультета. При этом он полностью сохранил все свои учебные планы, программы и специфику обучения.

На 2019 год на сайте института заявлено, что к «Московская международная академия» он отношения не имеет и приостановил свою деятельность.

Издательская деятельность 
Институт осуществлял издательскую деятельность, в 2005 году вышел сборник трудов института:
  (в пер.)

Примечания

Ссылки 
 https://iposmsk.ru/ 
 Анна Ивушкина - Андрей Федорин: «Рособрнадзор должен нам 42 млн рублей» // Известия, 12 августа 2014
 Сергей Простаков - Пришли за востоковедами  // Русская планета, 18 августа 2014
 Ольга Вишневская - Институт практического востоковедения семестр не начнет // Блокнот, 16 августа 2014

См. также 
 Восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета
 Институт стран Азии и Африки
 Специальный факультет Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе

Институты Москвы
Институты востоковедения
Африканистика